El término agalla puede referirse a:
 La agalla, abogalla o cecidia, estructura de reacción de una planta frente al ataque de un parásito.
 La branquia, órgano respiratorio de numerosos animales acuáticos.
 Tener agallas significa coloquialmente tener valor.
 En Cuba, el nombre de dos especies distintas de planta:
 La rubiácea Randia aculeata, y
 la boraginácea Bourreria calophylla.